Înfrățirea se poate referi la:
 Înfrățirea, Călărași
 Înfrățirea, Dolj

Toponime românești